Mészáros László (1905–1945) szobrász
 Ľubomír Smrčok (született Mészáros László) (1919–1970) szlovák szlovák színész, rendező, író és publicista
 Mészáros László (1930) Állami díjas gazdasági vezető, főművezető
 Mészáros László (1951) színész
 Mészáros László (1953) motorversenyző
 Mészáros László (?) politikus, országgyűlési képviselő (1991–1994, MDF)
 Mészáros László (1979) zeneszerző
 Mészáros László (1977) labdarúgó
 Mészáros László (1991) labdarúgó (Csepel)
 Mészáros László fekvenyomó
 Mészáros László (1974) költő
 Menyhért Mészáros László (1958) újságíró, ún. pletykakirály